Greatest Flix II  — второй видеосборник английской рок-группы Queen, вышедший на VHS.

Список композиций 
 «A Kind of Magic»
 «Under Pressure»
 «Radio Ga Ga»
 «I Want It All»
 «I Want to Break Free»
 «Innuendo»
 «It's a Hard Life»
 «Breakthru»
 «Who Wants to Live Forever»
 «Headlong»
 «The Miracle»
 «I’m Going Slightly Mad»
 «The Invisible Man»
 «Hammer to Fall»
 «Friends Will Be Friends»
 «The Show Must Go On»
 «One Vision»

Музыкальные видео Queen